Serwy – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Płaska
 Serwy – jezioro w pow. augustowskim (woj. podlaskie)
 Serwy – językowo-etnograficzna grupa Romów, zamieszkująca głównie Ukrainę oraz Rosję, a także pozostałe kraje byłego ZSRR